Сахаровка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сахаровка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Сахаровка — село в Камыстинском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.

Россия 
 Сахаровка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Сахаровка — посёлок в Курском районе Курской области.
 Сахаровка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Сахаровка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Сахаровка — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Сахаровка — деревня в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.
 Сахаровка — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Сахаровка — село в Николаевском районе Хабаровского края.

См. также 
 Сахаров
 Сахарово